Santo Antônio da Alegria kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Antônio da Alegria (ort), São Paulo, 
 Santo Antônio da Alegria (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar